Ton nebo TON může být:

TON 
 TON – značka nábytku – zkratka „Továrny Ohýbaného Nábytku“
 Tonga – zkratka ISO 3166-1 tohoto státu v Oceánii

Ton 
 Petr Ton (* 1973) – český hokejista
 Svatoslav Ton (* 1978) – český atlet, skokan do výšky
 Ton (Itálie) – obec v italské provincii Trentino
 Třída Ton – třída pobřežních minolovek Britského královského námořnictva
 Ton (jméno) – rodné jméno
 Ton Koopman (* 1944) – nizozemský hudebník
 Ton Roosendaal – nizozemský programátor

ton 
 ton (geologie) – geologické období

Podobné 
 Tón (rozcestník)
 Tôň – obec na Slovensku v okrese Komárno

Externí odkazy